Le sigle CEDH peut faire référence à :
 Convention européenne des droits de l'homme, nom usuel de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du Conseil de l'Europe (parfois désignée également par le sigle ConvEDH) ;
 Cour européenne des droits de l'homme située à Strasbourg, juridiction internationale mise en place par cette convention pour veiller à son application.

Voir aussi 
 
 

Homonymie d'acronyme